Sommergewitter steht für:
 Sommergewitter, ein Wetterphänomen, siehe Gewitter#Wärmegewitter
 Sommergewitter (1995), ein französisches Drama
 Sommergewitter (1998), ein deutsches Melodram